Padilla de Abajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Padilla de Abajo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Padilla de Abajo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar